Е́нглер () — прізвище німецького походження. Відомі особи з таким прізвищем:
 Адольф Енглер (; 1844–1930) — німецький ботанік другої половини XIX — першої третини XX століття, відомий своїми роботами по таксономії рослин та фітогеографії.
 Джон Енглер (; 1948) — американський політик-республіканець, був губернатором штату Мічиган (1991–2003).
 Карл Енглер (; 1842–1925) — німецький хімік, розробник методу визначення умовної в'язкості з використанням віскозиметра.
 Франсуа Енглер (, нар. 1932) — бельгійський фізик-теоретик, що спеціалізується в галузі статистичної фізики, квантової теорії поля, космології, теорії струн та супергравітації, лауреат Нобелівської премії з фізики за 2013 рік.

Див. також 
 Градус Енглера

Німецькі прізвища